Ретардација је појам указује на заостајање у физичком или психичком развоју неке особе у односу на очекивани просек с обзиром на узраст. Синонимно значење имају појмови душевна заосталост и олигофренија.

Литература 
 

Менталне болести